Гласхюттен (нем. Glashütten) — топоним.

Германия 
 Гласхюттен (Верхняя Франкония) — коммуна в земле Бавария.
 Гласхюттен (Таунус) — коммуна в земле Гессен.

См. также 
 Гласхюттен (Община Алланд)